Damianus kan syfta på:

Petrus Damiani (1007–1072), kyrkolärare
Damianus (patriark) (569–605), patriark av Alexandria, helgon
Damianus I av Jerusalem (1848–1931), ortodox patriark av Jerusalem 1897–1931 
Damianus a Goës (1502–1574), portugisisk sjöfarare under 1500-talet
Kosmas och Damianus (–303), tvillingar och läkare i Syrien, helgonförklarade